Davidov steht für:

 Davidov (Vranov nad Topľou), eine Gemeinde im slowakischen Okres Vranov nad Topľou
 Davidov (Svatava) (Davidsthal), Ortslage von Svatava, Okres Sokolov, Tschechien

Davidov ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Davidov (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Ion Davidov (Pieter Gierek; * 1974), rumänischer Pornodarsteller

Siehe auch:

 Davidoff
 Dawydow
 Dawidów